Witton steht für:

Personen:
 Hannah Witton (* 1992), britische Webvideoproduzentin und Autorin
 Mark Witton (2008 promoviert), britischer Paläontologe

Siehe auch:
 Witton Castle
 Whitton
 Witten (Begriffsklärung)